MPN peut faire référence à:
 Manufacturer part number, un identifiant de pièce fournit par le fabricant ;
 Mutuelle de la Police Nationale, la mutuelle de la police nationale française ;
 Microsoft Partner Network,un réseau d'entreprises partenaires de Microsoft ;
 Mobil Producing Nigeria, une compagnie pétrolière nigérienne ; 
 Movimiento Popular Neuquino, un parti politique provincial de la région de Neuquén, Argentine ;
 Mutual Progressive Network, une radio US des années 1970 ;

MPN est le Code AITA de l'aéroport de RAF Mount Pleasant